

Населені пункти та їхні частини

 Боґорія — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Боґорія — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боґорія — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Боґорія — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки